Miejscowości w USA:
 Weyauwega – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Waupaca
 Weyauwega – miejscowość w stanie Wisconsin, w hrabstwie Waupaca
Gminy w USA:
 Weyauwega (ang. Weyauwega Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Waupaca